Soutěžní ročník Německá fotbalová Bundesliga 2012/13 byl 50. ročníkem nejvyšší německé fotbalové ligy zvané Fußball-Bundesliga. Soutěž odstartovala 24. srpna 2012 duelem mezi obhájcem titulu Borussii Dortmund a Werderem Brémy, když domácí vyhráli 2-1. Poslední kolo bylo na programu 18. května 2013. Soutěže se účastní celkem 18 týmů. patnáct jich postoupilo z minulého ročníku a spadnuvší týmy nahradily 3 nové ze 2. Fußball-Bundesligy.

Dvojnásobným obhájcem titulu ze sezon 2010/11 a 2011/12 byla BV Borussia Dortmund, která si v předchozí sezoně připsala 8. prvenství v soutěži. Za největšího konkurenta byl i tentokrát považován nejúspěšnější klub historie Bundesligy FC Bayern Mnichov.

V tradičním letním Superpoháru, zvaném DFL-Supercup, který se odehrál právě mezi dvěma zmiňovanými kluby v srpnu 2012, zvítězil FC Bayern Mnichov a ziskem 4. Superpoháru potvrdil na startu sezony lepší formu.

Tu nakonec proměnil i v celkový zisk titulu. Dokázal to v rekordním čase již 6 kol před koncem soutěže, tedy ve 28. kole po výhře 1:0 nad domácím Frankfurtem. FC Bayern Mnichov soutěž naprosto a rekordně ovládl. Ve 34 zápasech si připsal 29 výher, 4 remízy a jedinou prohru. Vstřelil 98 branek a pouze 18 inkasoval (z toho 3 v posledním kole). Před druhým BVB Dortmund zvítězil s 91 body o 25 bodů a zaslouženě získal 23. titul.

Průběh soutěže 

FC Bayern Mnichov se do čela dostal hned po 1. kole, kdy zvítězil 3–0 na hřišti SpVgg Greuther Fürth, a už na něm zůstal až do konce soutěže. Během prvních 8 kol osmkrát zvítězil při skóre 26–2. První a jediná porážka přišla v 9. kole, kdy Bayern podlehl jmenovci z Leverkusenu 1–2. To už měl ale v čele náskok 5 bodů na druhý Eintracht Frankfurt, který navíc v tomto kole prohrál také a druhé místo přepustil FC Schalke 04.

Ne tak úspěšně vkročil do sezony obhájce BV Borussia Dortmund. Borussia z prvních 8 kol zvítězila pouze třikrát a v tabulce byla až na 4. místě. Bayern pak pokračoval ve skvělých výkonech a po podzimní části, tedy po 17 kolech, měl v čele náskok 12 bodů na druhý Bayer 04 Leverkusen.

Jarní část pak byla přehlídkou dominance bavorského klubu. Bayern vyhrál 16 ze 17 zápasů a jedinou ztrátu si připsal s Borussií Dortmund remízou 1–1. Ve 27. kole porazil Hamburger SV 9–2 a celkově v sezoně nastřílel svému soupeři 6× alespoň 5 branek. Na druhé místo se v jarní části postupně prokousala Borusia, třetí skončil Leverkusen.

Dominanci německého fotbalu zdůrazňuje fakt, že se Bayern a Dortmund probojovaly do finále Ligy mistrů UEFA 2012/13.

Složení ligy v ročníku 2012/13 

Eintracht Frankfurt a SpVgg Greuther Fürth postoupili jako vítěz a druhý tým ze 2. ligy do Bundesligy. Přímo do nižší soutěže sestoupily týmy 1. FC Köln a 1. FC Kaiserslautern.

Hertha Berlín musela jako 16. tým minulé sezóny odehrát barážové dvojutkání se 3. týmem 2. Bundesligy - Fortuna Düsseldorf. Dvojutkání skončilo výsledky 1-2, 2-2 a do letošního ročníku postoupila Fortuna Düsseldorf.

Tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
  1  VfB Stuttgart měl jistou účast v základní skupině Evropské Ligy UEFA 2013/14, protože ve finále DFB-Pokal se o vítězství utkal s FC Bayern Mnichov, který postoupil do Ligy mistrů 2013/14.
  2  TSG 1899 Hoffenheim musel jako 16. tým Bundesligy odehrát barážové dvojutkání se 3. týmem 2. Bundesligy.

Postavení týmů po jednotlivých kolech

Baráž o účast v 1. Bundeslize 
TSG 1899 Hoffenheim jako 16. tým soutěže sestoupil do baráže o účast v následujícím ročníku. Soupeřem se stala 1. FC Kaiserslautern, čili 3. tým tabulky 2. Fußball-Bundesligy. Baráž se odehrála na dva duely, hrané vždy na jednom z domácích stadionů obou soupeřů.

TSG 1899 Hoffenheim svou pozici v bundeslize s přehledem uhájil, když v prvním, domácím, utkání zvítězil 3–1 a v odvetě 2–1. 1. FC Kaiserslautern se do první ligy po roce vrátit nedokázal.

Střelecká listina 

Nejlepším střelcem tohoto ročníku Bundesligy se stalo německý útočník Stefan Kießling. Hráč Bayer 04 Leverkusen vstřelil 25 branek a vystřídal na trůnu Klaase Jana Huntelaare, který v ročníku vstřelil pouze 10 branek.

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Německá fotbalová Bundesliga
 DFL-Supercup 2013

Externí odkazy 
 

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 2012
Fotbal v roce 2013
Sport v Německu v roce 2012
Sport v Německu v roce 2013